«Гуфи и Вилбер» (англ. Goofy and Wilbur) — короткометражный рисованный мультфильм 1939 года, созданный Walt Disney Productions и выпущенный RKO Radio Pictures 17 марта 1939 года. Это был первый мультфильм, в котором режиссёр Дик Хьюмер дал Гуфи сольную партию.

Сюжет 
Гуфи прибегает к помощи своего друга Вилберга в рыбацкой экспедиции, но потом передумал, когда понял, что его друг может быть съеден рыбой.

Создатели 

 Режиссёр: Дик Хьюмер
 Сценарист: Отто Инглэндер
 Озвучивание: Джордж Джонсон (Гуфи)
 Композитор: Пол Смит
 Визуальные эффекты: Джошуа Медор
 Аниматоры: Арт Бэббит, Исэдор Клейн, Эдвард Лав, Вольфганг Райтерман, Бернард Вульф

Релиз 

 США — 17 марта 1939
 Великобритания — апрель 1939
 Швеция —  8 декабря 1939
 Италия — 3 февраля 1948

Телевидение 

 Великолепный мир цвета — Эпизод #2.22
 Good Morning, Mickey — Эпизод #59
 Vacationing with Mickey and Friends
 Mickey's Mouse Tracks — Эпизод #46
 Donald's Quack Attack — Эпизод #32
 Sing Me a Story with Belle
 "Best Friends"
 The Ink and Paint Club — Эпизод #26

Домашний релиз 

 On Vacation with Mickey Mouse and Friends (VHS)
 Everybody Loves Goofy (VHS/DVD)
 Walt Disney Treasures
  "The Complete Goofy" (DVD)
 Walt Disney's Funny Factory — часть 3 (DVD)
 The Fox and the Hound 2 (DVD)

Название 

 Оригинальное название — Goofy and Wilbur
 Аргентина — Goofy y Wilbur
 Бразилия — Pateta e Wilbur
 Германия — Goofy und Wilbur
 Италия — Pippo e Wilbur
 СССР (Русское название) — Гуфи и Вилбер
 Финляндия — Hessu ja Vilppu / Hessu ja Vilpertti / Hessu ja heinäsirkka / Hessun kalansyötti
 Франция — Dingo et Wilbur
 Швеция — Jan Långben och gräshoppan / Jan Långbens lockbete / Långben och Wilbur

Примечания

Источники 

 Гуфи и Вилбер на IMDb
 disneyshorts.org

Мультфильмы 1939 года
Короткометражные мультфильмы студии Walt Disney
Рисованные мультфильмы США 1930-х годов
Мультфильмы, спродюсированные Уолтом Диснеем